La certification environnementale est une certification qui peut désigner :
 en France : Haute Qualité Environnementale, la certification « NF Ouvrage Démarche HQE » par l'AFNOR, qui concerne le domaine du bâtiment.
 en France : Haute Valeur Environnementale, la certification environnementale qui concerne les exploitations agricoles.